Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Fortis Diamond Games 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Cara Blacková a Liezel Huberová, když poslední předchozí ročník proběhl v sezóně 2008. Obě hráčky však do turnaje nezasáhly.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený španělský pár Anabel Medinaová Garriguesová a Arantxa Parraová Santonjaová, který ve finále zdolal belgickou dvojici An-Sophie Mestachová a Alison Van Uytvancková výsledkem 6–4, 3–6 a [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  'Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (vítězky)
  Michaëlla Krajiceková /  Monica Niculescuová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Klaudia Jansová-Ignaciková /  Andreja Klepačová (čtvrtfinále)
  Gabriela Dabrowská /  Alicja Rosolská (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Diamond Games
Sport v Belgii v roce 2015
WTA Tour 2015